Циганка може да се отнася за:

 жена от ромски произход. Думата се смята за обидна от някои роми, както и от хора, които я използват в обиден смисъл. Вижте роми за повече информация.
 стихотворението Циганка от дебютната стихосбирка Язове на Яна Язова
 Zygaena filipendulae – вид пеперуда срещана и в България.